Chamber Music est un album de Louis Sclavis sorti en 1989
Chamber Music est un album de Coal Chamber sorti en 1999
Chamber Music est un album de Ballaké Sissoko et Vincent Segal sorti en 2009